Le Hockey Club Saint-Imier est un club de hockey sur glace de Saint-Imier en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1945.

Palmarès 
 
 champion en 2009-2010
 champion en 2011-2012

Lien externe 
 Site officiel

Saint-Imier